Frans-Monegaskisch Verdrag (1861)
Frans-Monegaskisch Verdrag (1918)
Frans-Monegaskisch Verdrag (2002)